În algebră abstractă, o extensie de corp L/K se numește algebrică dacă fiecare element din L este algebric peste K, adică dacă fiecare element din L este o rădăcină a unor polinom nenul cu coeficienți în K. Extensiile de corp care nu sunt algebrice, adică care conțin elemente transcendente se numesc transcendente.

De exemplu, extensia de corp R/Q, care este corpul numerelor reale ca extensie a corpului numerelor raționale, este transcendent, deoarece corpul extensiilor C/R și Q()/Q este algebric, unde C este corpul numerelor complexe.

Toate extensiile transcendente sunt de  grad infinit. Acest lucru implică faptul că toate extensiile finite sunt algebrice. Inversa nu este adevărată: există extensii infinite care sunt algebrice. De exemplu corpul numerelor algebrice este o extensie algebrică infinită a numerelor raționale.

Fie E o extensie a corpului K, iar a ∈ E. Dacă a este algebric peste K, atunci K(a), mulțimea tuturor polinoamelor în a cu coeficienți în K, este nu numai un inel, ci un corp: K(a) este o extensie algebrică a lui K care are un grad finit peste K. Inversa nu este adevărată. Q[] și Q[e] sunt corpuri, dar  și  sunt transcendente peste Q.

Toate corpurile algebric închise F nu au extensii algebrice proprii, adică nu au extensii algebrice E cu F < E. Un exemplu este corpul numerelor complexe. Fiecare corp are o extensie algebrică care este închisă algebric (numită închidere algebrică), dar pentru a demonstra acest lucru în general este nevoie de o formă a axiomei alegerii.

O extensie L/K este algebrică dacă și numai dacă orice K-subalgebră a L este un corp.

Properietăți 
Clasa extensiilor algebrice formează o clasă distinctă de extensii de corp, extensii care au următoarele trei proprietăți:
 Dacă E este o extensie algebrică a lui F iar F este o extensie algebrică a lui K, atunci E este o extensie algebrică a lui K.
 Dacă E și F sunt extensii algebrice ale lui K într-un supracorp comun C, atunci  EF este o extensie algebrică a lui K.
 Dacă E este o extensie algebrică a lui F iar E>K>F atunci E este o extensie algebrică a lui K.

Aceste rezultate pot fi generalizate folosind inducția transfinită:

Acest fapt, împreună cu lema lui Zorn (aplicate la o mulțime parțial ordonată corespunzătoare), stabilește existența închiderilor algebrice.

Generalizări 
 generalizează noțiunea de extensie algebrică la teorii arbitrare: o încorporare a M în N se numește extensie algebrică dacă pentru fiecare x din N există o  p cu parametri în M, astfel încât p(x) este adevărată iar mulțimea

este finită. Se pare că aplicarea acestei definiții la teoria corpurilor oferă definiția obișnuită a extensiei algebrice.  al N peste M poate fi din nou definit ca grup de automorfisme, și reiese că majoritatea teoriei grupurilor Galois poate fi dezvoltată pentru cazul general.

Note

Vezi și 
 Extensie normală

Bibliografie 
  
  
  
  
  
  
  

Teoria corpurilor